Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1949 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 22 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Doris Hart bat Nancye Wynne Bolton en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Allison Burton et Thelma Coyne Long.

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1949
Australie Simple dames
1949 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)